

Cinéma 

 , film de J. P. McGowan sorti en 1921 ;
 , titre original de Jeu fatal, film d'Andy Sidaris sorti en 1991 ;
 , film de Jason Young sorti en 2003.

Télévision

Téléfilm 

 , titre original de Contamination mortelle, téléfilm de David Jackson diffusé en 2003.

Série télévisée 

 , titre original de Cavale australe, mini-série diffusée en 2001 ;
 , série télévisée diffusée en 2014.

Musique

Groupe 

 , groupe de metal belge ;
 , groupe américain de hip hop ;

Album 

 , album de Nico sorti en  ;

 , album de Viking sorti en  ;
 , album de Tim Dog sorti en  ;
 , album du groupe de hip hop  sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le .

Chanson 

 , chanson de Grace Jones, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Viking, figurant sur l'album   sorti en  ;
 , chanson d'Ant Banks, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gospel Gangstaz, figurant sur l'album   sorti le  ;
 , chanson de Dropkick Murphys, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album II sorti en  ;
 , chanson des , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Forever the Sickest Kids, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe américain 3OH!3, figurant sur l'album  sorti le .